Черемных, Вячеслав Григорьевич (1912—1983) — советский историк, профессор Пермского университета.
 Черемных, Михаил Михайлович (1890—1962) — советский график, карикатурист, книжный иллюстратор, мастер плаката.
 Черемных, Павел Семёнович (1899—1975) — советский философ, профессор, сотрудник Института философии АН СССР.